Lígia Silva (* 6. März 1981 in Manaus) ist eine brasilianische Tischtennisspielerin. Sie nahm an drei Olympischen Spielen und 13 Weltmeisterschaften teil.

Aktivitäten 
Lígia Silva begann im Alter von 13 Jahren mit dem Tischtennissport. Sie qualifizierte sich für die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2000, 2004 und 2012, musste dabei allerdings in der Regel deutliche Niederlagen hinnehmen. Lediglich 2012 gelang ihr ein Sieg im Einzel gegen Anolyn Lulu aus dem Inselstaat Vanuatu; danach schied sie gegen die Australierin Jian-Fang Lay aus. Zwischen 1999 und 2014 nahm Lígia Silva an 13 Weltmeisterschaften teil. Auch dabei zeigte sich die internationale Konkurrenz als zu mächtig, sie kam nie in die Nähe von Medaillenrängen.

Zwölf Goldmedaillen errang sie bei Latein-Amerikanischen Meisterschaften:
 1998: Mannschaftswettbewerb
 2005: Doppel und Mannschaft
 2006: Einzel, Mixed, Mannschaft
 2007: Mannschaft
 2009: Einzel, Doppel, Mixed
 2010: Mixed, Mannschaft

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 7. Februar 2019)
 ITTF-Datenbank (abgerufen am 7. Februar 2019)

Tischtennisspieler (Brasilien)
Olympiateilnehmer (Brasilien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Brasilianer
Geboren 1981
Frau